Államok
 Csin (Jin), kínai állam, i.e. 11. század – i.e. 376 
 Csin (Jin), koreai államszövetség, i.e. 3. század – i.e. 2. század
 Csin-dinasztia, több kínai dinasztia megnevezése

Nevek
 Csin, kínai vezetéknév
 Csin, koreai vezetéknév

,Személyek
 Csin (1992) dél-koreai énekes (BTS)